Krzyż Wojskowy (Belgia)
 Krzyż Wojskowy (Francja)
 Krzyż Wojskowy (Polska)
 Krzyż Wojskowy (Wielka Brytania)
 Krzyż Wojskowy (Austro-Węgry)

Zobacz też 
 Krzyż Zasługi Wojskowej (ujednoznacznienie)
 Krzyż Waleczności (ujednoznacznienie)
 Krzyż Wojenny (ujednoznacznienie)
 Order Krzyża Wojskowego (Polska)